Running with Scissors est un studio de développement de jeux vidéo connu pour son jeu Postal² ;
 Running with scissors est une série télévisée de Gary Auerbach ;
 Running with scissors est un film de Ron Faris sorti en 2002 ;
 Running With Scissors est un album de Weird Al Yankovic sorti en 1999 ;
 Courir avec des ciseaux (Running with Scissors) est un film de Ryan Murphy sorti en 2006.